Roman (literatuur), een literair genre
Roman (Roemenië), een stad in Roemenië
Roman (Bulgarije), een stad in Bulgarije
Roman (voornaam), een voornaam voor jongens
Times New Roman, een lettertype in tekstverwerking.
Roman (Eure), een gemeente in Frankrijk
Brouwerij Roman, een Belgische bierbrouwerij
Roman (vrachtwagenmerk), een vrachtwagenmerk